Финал Кубка Англии по футболу 2007 года стал 126-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 19 мая 2007 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём сыграли английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Челси», который выиграл свой четвёртый кубок в истории. Это был первый финал Кубка Англии на новом «Уэмбли».

Отчёт о матче

Статистика матча

Путь к финалу

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

2007
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2007
Кубок Англии 2007